Aldwark – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Aldwark – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)